El nombre propio de origen japonés Kirara puede referirse a:

 Kirara, personaje de la serie de animación Inuyasha.
  Kirara, personaje de la serie de animación Samurai 7.

Nombres japoneses
Nombres femeninos